Lubango Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i kommunen Município Lubango och provinsen Huíla, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Lubango Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Lubango Airport är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Lubango Airport. Närmaste större samhälle är Lubango,  kilometer väster om Lubango Airport.

Trakten runt Lubango Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Lubango Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Huíla